Moen ist ein norwegischer Familienname.

Namensträger 
 Alfred M. Moen (1917–2001), US-amerikanischer Erfinder

 Anita Moen (* 1967), norwegische Ski-Langläuferin
 Geir Moen (* 1969), norwegischer Leichtathlet
 Kjetil Moen, norwegischer Skispringer
 Lars Moen (1885–1964), norwegischer Politiker
 Petter Moen (1901–1944), norwegischer Mathematiker und Journalist im Widerstand gegen die deutsche Besetzung Norwegens, bekannt für sein Gefängnistagebuch
 Petter Vaagan Moen (* 1984), norwegischer Fußballspieler
 Sigurd Moen (1897–1967), norwegischer Eisschnellläufer
 Sondre Nordstad Moen (* 1991), norwegischer Langstreckenläufer
 Svein Oddvar Moen (* 1979), norwegischer Fußballschiedsrichter
 Travis Moen (* 1982), kanadischer Eishockeyspieler

Sonstiges 
 Moen (Insel), eine pazifische Insel im Bundesstaat Chuuk (Föderierte Staaten von Mikronesien)
 Labraid Moen, mythologischer irischer Hochkönig
 altdeutsche, leicht abfällige Bezeichnung für eine ältere Frau oder Tante
 Siehe auch: Møn, dänische Ostseeinsel

Familienname
Norwegischer Personenname